Het Volk (Belgische krant)
 Het Volk (uitgeverij)
 Samenwerkende Maatschappij Het Volk